L'expression chancelier de justice peut faire référence à :
 la fonction de Chancelier de justice en Suède,
 la fonction de Chancelier de justice en Finlande,
 et la fonction de Chancelier de justice en Estonie.